Фа́сния () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 45,10 км². Население 2777 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Web municipal

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе